Оригинальные анимационные фильмы мультивселенной DC — серия анимационных фильмов по мотивам комиксов DC Comics, выпущенных сразу на видеоносителях компаниями Warner Premiere, Warner Bros. Animation и DC Comics. Первый фильм вышел в 2007 году, и к настоящему времени было выпущено более 30 полнометражных анимационных фильмов и 5 короткометражных, а также планируется релиз ещё нескольких. Продюсером всех мультфильмов является Брюс Тимм.

Первые мультфильмы были сюжетно не связаны между собой, кроме дилогии «Супермен/Бэтмен», а происходят в различных вымышленных вселенных. Но после мультфильма «Лига Справедливости: Парадокс источника конфликта» некоторые мультфильмы стали основываться на сюжетах комиксов New 52 и являются продолжением друг друга.

Описание 
В отличие от предыдущих мультфильмов DC (большинство которых режиссировал Брюс Тимм, они входят в анимационную мультивселенную), эти нацелены на более взрослую аудиторию. В них содержится ненормативная лексика, насилие и более зрелые темы. Все фильмы имеют возрастной рейтинг PG-13, за исключением мультфильмов «Сверхновый Супермен» и «Зелёный Фонарь: Изумрудные рыцари», которые имеют рейтинг PG, и «Бэтмен: Убийственная шутка» и «Тёмная лига справедливости», у которых рейтинг R. Все истории основаны на комиксах и графических романах DC. «Лига Справедливости: Кризис двух миров» и «Бэтмен: Убийственная шутка» имели ограниченные показы в кинотеатрах США.

Выпущенные мультфильмы

Супермен: Судный день 

Супермен: Судный день — первый анимационный фильм серии, был снят по популярной в 1992—1993 годах сюжетной линии «The Death of Superman», в которой показано, как Супермен погибает от рук злодея Думсдэя. Релиз мультфильма состоялся 21 сентября 2007 года.

Мультфильм озвучивали Адам Болдуин в роли Супермена, Энн Хеч в роли Лоис Лэйн, Адам Уэйли в роли Джимми Ольсена, Рэй Уайз в роли Пэрри Уайта, Свуси Кёрц в роли Марты Кент, Джеймс Марстерс в роли Лекса Лютора, Крии Саммер в роли Мерси Грейвес, Джон Димаджио в роли Игрушечника, Томас Кенни в роли робота В Крепости Одиночества и также Кевин Смит озвучил сварливого горожанина (камео). Фильм получил положительные отзывы критиков.

Лига Справедливости: Новый барьер 

Сюжет мультфильма Лига Справедливости: Новый барьер основан на графическом романе Дарвина Кука DC: The New Frontier, в котором герои земли объединились, чтобы противостоять злой сущности по имени Центр. Особенность этого фильма — всё действие показывает события так, как если бы они происходили в первой половине XX века, а не традиционно в начале XXI. Мультфильм выпущен 26 февраля 2008 года.

Для озвучивания мультфильма были приглашены Дэвид Борианаз в роли Хэла Джордана/Зелёного Фонаря, Кайл Маклахлен в роли Супермена, Люси Лоулесс в роли Чудо-женщины, Нил Патрик Харрис в роли Барри Аллена/Флэша, Джереми Систо в роли Бэтмена, Мигель Феррер в роли Марсианского Охотника, Брук Шилдс в роли Кэрол Феррис, Фил Моррис в роли Кинга Фарадея, Кира Седжвик в роли Лоис Лэйн, Викки Левис в роли Айрис Уэст, Алан Ричсон в роли Аквамена, Кит Дэвид в роли Центра, а кроме того, Джо Аласкей озвучил Багза Банни в одной из сцен, где Марсианский Охотник менял свой внешний вид, когда смотрел телевизор.

Бэтмен: Рыцарь Готэма 

Мультфильм связан с выпущенным в 2008 году фильмом «Тёмный рыцарь». Бэтмен: Рыцарь Готэма — анимационный фильм, состоящий из нескольких историй, которые охватывают период с 2005 года и идут до событий фильмов «Бэтмен: Начало» и «Тёмный рыцарь». Мультфильм стал первым фильмом серии, в котором использовался настоящий стиль рисования японского аниме, выполненный четырьмя различными японскими аниме-компаниями. Над сюжетом работали Брайн Азарелло, Дэвид Гойер и Грег Рукка. Мультфильм вышел 8 июля 2008 года.

Для озвучивания Бэтмена был приглашён его официальный голос в лице актёра Кевина Конроя, а также Джим Мескимен в роли комиссара Гордона и Дэдшота, Гэри Доурдан в роли Криспуса Аллена, Анна Ортис в роли Анны Рамирес, Дэвид Маккаллум в роли Альфреда Пенниуорта, Парминдер Награ в роли Кассандры, Роб Паульсен в роли Сальвадора Марани, Кэрий Бартон в роли Пугало, Кевин Майкл Ричардсон в роли Люциуса Фокса, Джейсон Марсден в роли Томаса Уэйна, Андреа Романо в роли Марты Уэйн и Джордж Невберн в роли человека в чёрном, который появился во время драки Бэтмена в первой истории.

Чудо-Женщина 

Одиночный мультфильм Чудо-женщина рассказывает историю происхождения Дианы из Темискиры и о её становлении в роли известной супергероини Чудо-женщины. Большая часть сюжета о происхождении супергероя была взята из сюжетной линии после Кризиса на Бесконечных Землях — Gods and Mortals () писателя Джорджа Переса. Оригинальный сценарий мультфильма был написан Гейл Симон, но был переработан сценаристом Майклом Джелеником. Анимационный фильм был выпущен 3 марта 2009 года.

Мультфильм озвучили Кери Расселл в роли Чудо-женщины, Нейтан Филлион в роли Стива Тревора, Вирджиния Мэдсен в роли Ипполиты, Альфред Молина в роли Ареса, Оливер Плэтт в роли Гадеса, Викки Левис в роли Персефоны, Джейсон Миллер в роли Тракса, Джон Димаджио в роли Деймоса, Розарио Доусон в роли Артемисы, Дэвид Маккаллум в роли Зевса, Марг Хэлгенберген в роли Геры и Рик Овертон в роли президента. Анимационный фильм получил положительные отзывы критиков.

Зелёный Фонарь: Первый полёт 

Лорен Монтгомери вернулась после мультфильма Чудо-женщина в качестве режиссёра анимационного фильма Зелёный Фонарь: Первый полёт. По словам Монтгомери, это полицейский триллер в космосе, в котором очень мало времени уделено Земле: «Это своего рода учебный день, в котором космокоп-ветеран (Синестро) обучает молодого новобранца (Хэла Джордана)». Мультфильм рассказывает историю об отношениях между Синестро и Хэлом Джорданом (учитель и ученик), которые продолжаются даже тогда, когда Синестро предаёт Корпус Зелёных Фонарей. Релиз состоялся 28 июля 2009 года.

В озвучке принимали участие Кристофер Мелони в роли Хэла Джордана, Виктор Гарбер в роли Синестро, Оливия д’Або в роли Кэрол Феррис, Кертвуд Смит в роли Канжара Ро, Майкл Мэдсен в роли Киловога, Тришиа Хелфер в роли Будикки, Дэвид Лендер в роли Ч’па, Уильям Шаллерт в роли Аппа Али Апса, Ларри Дрейк в роли Гансета, Милачи Троне в роли Ранакара, Кэт Сьюси в роли Арисии Рраб, Джон Ларрокетт в роли Томар-Ре. Как и предыдущие, этот анимационный фильм получил положительные отзывы критиков.

Супермен/Бэтмен: Враги общества 

Сюжет анимационного фильма Супермен/Бэтмен: Враги общества основан на первой сюжетной линии «The World’s Finest» комикса Супермен/Бэтмен, который издавался с 2003 по 2004 год такими авторами, как Джеф Лоеб и Эда МакГиннес. Президент Лекс Лютор использует возможности упавшего на Землю метеорита из криптонита, чтобы обвинить Супермена в предательстве. Он назначает за голову «Человека из Стали» и его «сообщника» Бэтмена 1 млрд долларов. Суперзлодеи и супергерои начинают упорно гоняться за Суперменом и Бэтменом, поэтому Супермен и Бэтмен объединяются, чтобы противостоять натиску, остановить действие астероида и раскрыть заговор Лютора.

На роли озвучивания пригласили актёров, голоса которых звучали в таких мультфильмах, как «Бэтмен», «Супермен», «Лига справедливости» и «Лига справедливости без границ», а именно: Тимоти Дэйли, Кевин Конрой, Клэнси Браун и Си Си Эйч Паундер в роли Супермена, Бэтмена, Лекса Лютора и Аманды Уоллер соответственно. Также участие принимали актёры: Ксандер Беркли в роли Капитана Атома, Левар Бёртон в роли Чёрной молнии, Эллисон Мэк в роли Пауэр Гёрл, Рикардо Антонио Чавира в роли Майора Форса, Дженнифер Хейл в роли Огненной звезды, Майкл Гоф в роли Орла, Кори Бёртон в роли Капитана Марвела, Джон Макгинли в роли Металло, Кельвин Трен ( — японского Игрушечника. Мультфильм также получил положительные отзывы критиков.

Лига Справедливости: Кризис двух миров 

Сюжет основан на комиксе Гранта Моррисона JLA: Earth 2, изданном в 2000 году. Лекс Лютор из альтернативной вселенной просит помощи у Лиги Справедливости, чтобы спасти свой мир от группы злодеев под названием Преступный Синдикат. Эта банда практически идентична супергероям из Лиги Справедливости. Герои соглашаются помочь Лютору, но Оулмен, злой аналог Бэтмена из альтернативного мира, устанавливает бомбу на первичной Земле, взрыв которой может уничтожить все вселенные. Изначально мультфильм задумывался как возможное продолжение сериала Лига справедливости: Без границ под названием Лига справедливости: Столкнувшиеся миры. Но когда сериал закончился, то было принято решение создать анимационный фильм Лига Справедливости: Кризис двух миров, который по большей части имеет тот же сюжет, но почти никак не связан с сериалом. Мультфильм вышел в свет 23 февраля 2010 года.

Мультфильм озвучили Марк Хармон в роли Супермена, Уильям Болдуин в роли Бэтмена, Ванесса Маршал в роли Чудо-женщины, Джош Китон в роли Флэша, Нолан Норт в роли Зелёного Фонаря и Властелина Кольца, Джонатан Адамс в роли Марсианского охотника, Брайн Блум в роли Ультрамена, Джина Торрес в роли Супер-женщины, Джеймс Вудс в роли Оулмена, Джеймс Патрик Стюарт в роли Джонни Квика, Крис Нот в роли Лекса Лютора и Брюс Дэвисон в роли президента Слэйда Уилсона.

Бэтмен: Под красным колпаком 

Сюжет мультфильма Бэтмен: Под красным колпаком был придуман автором комиксов Джаддом Виником. Это адаптация сюжета Виника Under the Hood (рус. «Под Колпаком»), вышедшего в 2005 году в комиксе «Бэтмен» (выпуски 635—641). Релиз анимационного фильма состоялся 27 июля 2010 года.

Озвучивали Брюс Гринвуд в роли Бэтмена, Дженсен Эклс в роли Красного колпака, Нил Патрик Харрис в роли Найтвинга, Гэри Койл в роли комиссара Гордона, Джон Димаджио в роли Джокера, Уэйд Уильямс в роли Чёрной Маски, Джейсон Айзекс в роли Ра’с аль Гуля, Келли Ху в роли Ли и Джим Пиддок в роли Альфреда Пенниуорта.

Супермен/Бэтмен: Апокалипсис 

Супермен/Бэтмен: Апокалипсис — это продолжение серии Супермен/Бэтмен: Враги общества, который получил зелёный свет в 2010 году после высоких продаж первой части. Сюжет анимационного фильма Супермен/Бэтмен: Апокалипсис основан на второй сюжетной арке комикса Супермен/Бэтмен под названием «Супергёрл с Криптона», написанной Джефом Лоебом и Майклом Тёрнером в 2004 году. Релиз состоялся 28 сентября 2010 года.

В озвучивании приняли участие актёры, голоса которых звучали в таких мультфильмах, как «Бэтмен», «Супермен», «Лига справедливости» и «Лига справедливости: Без границ», а именно: Тимоти Дэйли, Кевин Конрой, Сусанна Айзенберг и Эдвард Аснер в ролях Супермена, Бэтмена, Чудо-женщины и бабули Гуднесс соответственно. Также принимали участие Андре Брауэр в роли Дарксайда, Саммер Глау в роли Супергёрл, Джуллиан Гроссман в роли Барды, Рейчел Куантанс в роли Лайлы и Артемисы, Андрия Романо в роли Стомпы, Тара Стронг в роли Лашины и Салли Саффиоти в роли Гилотины и Мэд Харриет.

Сверхновый Супермен 

«Сверхновый Супермен» является адаптацией аналогичного комикса от Гранта Моррисона и Френка Куителли, выходившего с 2005 по 2008 годы. Адаптация была сделана сценаристом Дуэном МакДаффи и режиссёром Сэмом Лью. Мультфильм был выпущен 22 февраля 2011 года.

В озвучивании приняли участие Джеймс Дентон в роли Супермена, Кристина Хендрикс в роли Лоис Лэйн, Энтони ЛаПалья в роли Лекса Лютора, Эдвард Эснер в роли Перри Уайта, Обба Бабатунде в роли судьи, Стивен Блум в роли Атласа, Линда Карделлини в роли Настальсии «Насти» Лютор, Фрэнсис Конрой в роли Марты Кент, Алексис Денисоф в роли доктора Лео Квантума, Майк Гоф в роли Паразита, Метью Грей Габлер в роли Джимми Ольсена, Финола Хьюз в роли Лило, Кевин Майкл Ричардсон в роли Стива Ломбарда и Арнольд Вослу в роли Бар-Эла.

Зелёный Фонарь: Изумрудные рыцари 

Концепция сюжета мультфильма Зелёный Фонарь: Изумрудные рыцари, похожа на Бэтмен: Рыцарь Готэма, и представляет собой серию различных историй с участием Корпуса Зелёных Фонарей — Абин Сура, Синестро, Киловога и Мого и других. Релиз состоялся 7 июня 2011 года, в России официальный дубляж выполнен компаний Пифагор. Анимационный фильм не является прямым продолжением Первого полёта, но использует тот же дизайн персонажей и включает в себе камео Ч’па, который упоминает свою роль в предыдущем мультфильме.

Мультфильм озвучили Нейтан Филлион в роли Хэла Джордана, Элизабет Мосс в роли Арисии Рраб, Джейсон Айзекс в роли Синестро, Келли Ху в роли Лайры, Генри Роллинз в роли Киловога, Родди Пайпер в роли Болфунга, Арнольд Вослу в роли Абин Сура, Уэйд Уильямс в роли Дигана, Питер Джессоп в роли Салаака, Брюс Томас в роли Атроцитуса и радиокомментатор Майк Джексон в роли Гансета.

Бэтмен: Год первый 

Бэтмен: Год первый — адаптация сюжета 1987 года Бэтмен: Год первый, состоящего из 4 выпусков (с 404 по 407) автора Френка Миллера. Режиссёрами были выбраны Сэм Лью и Лорен Монтгомери. Мультфильм вышел 18 октября 2011 года, в один день с компьютерной игрой Batman: Arkham City.

Лига Справедливости: Гибель 

Лига Справедливости: Гибель является свободной адаптацией сюжета JLA: Tower of Babel и сиквелом «Лига Справедливости: Кризис двух миров». Бессмертный злодей Вандал Сэвидж собирает свою команду, чтобы победить Лигу Справедливости, и почти успешно реализует свой план, найдя самые слабые места героев из протоколов составленных Бэтменом. Но тех спасает взаимовыручка.
Сюжет написан и фильм адаптирован Дуэйном Макдаффи незадолго до его смерти в феврале 2011 года.. Режиссёром выступил Лоурен Монтгомери. Мультфильм вышел 28 февраля 2012 года и был посвящён памяти Макдаффи.

Супермен против Элиты 

22 июля 2011 года, во время презентации мультфильма Бэтмен: Год первый, DC объявили о своём новом проекте, который должен выйти в 2012 году. Супермен против Элиты вышел в 2012 году и стал вторым мультфильмом обновлённой серии, сюжет его базируется на комиксе «What's So Funny About Truth, Justice & the American Way?».
Объявляется новая команда героев, причём родом они из Британии (в отличие от подавляющего большинства героев-американцев). Они знакомятся с Суперменом, обещая помогать в его работе, но вскоре выясняется, что у них совсем другой подход к справедливости: злодеев невозможно искоренить законными методами — поэтому их нужно убивать.

Бэтмен: Возвращение Тёмного рыцаря — 2 части 

14 апреля 2011 года стало известно, что серия экранизаций сюжета Френка Миллера, Возвращение Тёмного Рыцаря, будет продолжена. Несколько создателей, работавших над предыдущими мультфильмами, участвовали в работе над продолжением. Режиссёр Джей Олива.

Супермен: Непобеждённый 

Фильм 2013 года. К городу приближается несокрушимый андроид. К Земле приближается огненный шар. Бесстрашная красавица-журналистка приближается к своей цели — сделать об этом репортаж.
Это самый обычный день для Человека из стали, только на этот раз плечом к плечу с ним сражается его двоюродная сестра, Супердевушка. Приключения начинаются, когда Супермен узнаёт о том, что силы безжалостного Брэйниака смогли уменьшить и захватить Кандор, столицу планеты Криптон.
Супермен намерен во что бы то ни стало освободить порабощённую метрополию и защитить родную планету от растущего могущества Брэйниака.

Лига Справедливости: Парадокс источника конфликта 

Фильм 2013 года. Барри Аллен, ставший супергероем, самым быстрым человеком на Земле, не может смириться с тяжёлой потерей в своей жизни. Спустя долгие годы после убийства матери Барри все ещё мучается угрызениями совести, ведь в тот роковой день он должен был прийти домой раньше. И однажды Флэш получает возможность все исправить благодаря путешествию во времени. Так Спидфорс переписал историю.
Отправившись в прошлое, Барри опережает преступника и спасает мать от гибели. Но изменив одно событие, Флэш с ужасом узнаёт, что мир перевернулся, судьбы его знакомых превратились в кошмар, а мир находится в состоянии войны на три стороны: люди, атланты и амазонки. Кажется, за этим стоит Антифлэш Зум, но так ли это?

Лига Справедливости: Война 

Фильм 2014 года. Хронологически является первым в перезапущенной серии полнометражек о Лиге Справедливости. Могущественный Дарксайд и его многочисленная армия вторгаются на Землю. Группа супергероев (Супермен, Бэтмен, Чудо-Женщина, Зелёный Фонарь, Флэш, Шазам и Киборг), до этого незнакомых, объединяются в сплочённую команду, чтобы спасти родную планету.

Сын Бэтмена 

Фильм 2014 года. Бэтмен узнал, что Талия аль Гул скрыла существование его сына Дэмиена, который вырос под присмотром Ра’с аль Гула и Лиги убийц.
Оказалось, что Ра’с аль Гул воспитывал и обучал внука в качестве своего преемника. Однако в организации нашёлся предатель, который, при поддержке наёмников, установил собственную власть, а потерявшая отца Талия вместе с Дэмиеном отправились к Бэтмену, чтобы познакомить с сыном.

Бэтмен: Нападение на Аркхэм 

Фильм 2014 года. Секретная правительственная организация формирует группу «Отряд Самоубийц», состоящую из наёмников и убийц, чтобы проникнуть в психиатрическую лечебницу Аркхэм и добыть похищенную ценную информацию, из рук заключённого — Эдварда Нигмы «Загадочника». Цена вопроса — жизнь и сокращение срока заключения в случае успеха или смерть. Миссия изначально являлась невыполнимой и была обречена на провал. Является частью вселенной игр «Batman: Arkham» и не относится к перезапуску 2013 года.

Лига Справедливости: Трон Атлантиды 

Фильм 2015 года. О противостоянии Аквамена и его брата Орма Повелителя Океана, который объявил войну жителям поверхности Земли после смерти короля Атлантиды во время инопланетного вторжения. События «Трона Антлантиды» будут разворачиваться вокруг молодого Артура Карри, который узнаёт о своём происхождении. Теперь он вынужден объединиться с Лигой Справедливости, чтобы остановить Орма. Мы знакомимся с Артуром в очень сложный, поворотный момент его жизни. Его отец умирает, и он остаётся один, он становится изгоем. Когда армия Атлантиды начинает вторжение на поверхность, Артур ещё не знает о своём происхождении. Однако, как только он узнаёт о своём наследии, то ему предстоит сделать нелёгкий выбор, который в итоге определит его судьбу.

Бэтмен против Робина 

Фильм 2015 года. Ещё недавно Брюс Уэйн жил беззаботной жизнью миллионера днём и спасителя города ночью. Но спокойному существованию пришёл конец, когда он узнал о том, что у него есть сын, который всё детство жил в Лиге Теней и служил безжалостному лидеру Рас аль Гулу. Дэмиан — так зовут мальчика, должен был стать наследником Раса и новым лидером Лиги. Но в результате предательства одного из приближённых воинов Рас погиб, а мальчик вынужден был скрыться. Теперь он нашёл своего родного отца, и вместе с ним стоит на страже справедливости.
Они вместе каждую ночь охраняют порядок в Готэм-сити и следят за тем, чтобы преступники не совершали своих злодеяний. Несмотря на все попытки Бэтмена перевоспитать своего сына, он постоянно ему перечит и делает всё так, как ему хочется, а не как говорят. Однажды Дэмиан знакомится с неким Талоном, который умело начинает манипулировать парнем. Он затуманил его разум и заставил пойти против собственного отца. С этого момента начинается жестокое противостояние между Бэтменом и Робином. Кто выйдет победителем из этой схватки, ведь в ней сражаются два близких человека? Сможет ли тёмный рыцарь убедить сына вновь перейти на его сторону и стать его верным напарником?

Лига Справедливости: Боги и монстры 

Фильм 2015 года. Все события происходят в параллельной вселенной и никак не перекликаются с основной. В этом мире есть Супермен, Бэтмен и Чудо-женщина, но ими являются другие люди с другим происхождением, судьбами и именами. Некто планомерно убивает ведущих мировых учёных, подтасовывая улики против героев.

Бэтмен: Дурная кровь 

Фильм 2016 года. В Готэме происходит неожиданное: некий еретик «убивает» Бэтмена, свидетелем чего становится Бэтвумен. Однако команде Летучей мыши горевать некогда, ведь зло не дремлет. Теперь оставшимся напарникам Бэтмена — Найтвингу (Дик Грейсон) и Робину (сын Бэтмена — Дэмиан Уэйн) — предстоит занять его пост и защищать жителей тёмного города.

Лига Справедливости против Юных Титанов 

Внутренний кроссовер вселенной DC. Очередной конфликт Бэтмена с сыном Демианом вынуждает отдать того в школу юных героев, где он вживается в коллектив с трудом. Совместное посещение праздника, а затем личная драма одной из юных героев, Рейвен, сплочают команду. Она открывает тайну, что является дочерью по сути самого Дьявола, вернее того существа, которое стало его прообразом. И отец ищет её, чтобы освободиться от давнего заточения. В его силах подчинять себе смертных, в том числе супергероев.

Бэтмен: Убийственная шутка 

В 2011 году на Comic-Con актёр Марк Хемилл заявил, что готов озвучить Джокера в экранизации графического романа «Убийственная шутка», призывая фанатов для поддержки. На Facebook 24 октября 2011 года поклонниками была создана петиция под названием «Petition to get Mark Hamill to play the Joker in animated Killing Joke». В 2013 году Брюс Тимм выражал желание снять экранизацию данного комикса. 10 июля 2015 года на панели «Лига Справедливости: Боги и Монстры» на Comic-Con в Сан-Диего, Тимм объявил, что анимационный фильм по мотивам романа находится в разработке и планируется к релизу в 2016 году. Исполнительными продюсерами фильма стали Сэм Лиу и Брюс Тимм. 17 июля Хэмилл написал в Твиттере, что у него скрещены пальцы в надежде, чтобы он вновь повторил роль Джокера. 14 марта 2016 года было официально заявлено, что Марк Хемилл и Кевин Конрой будут озвучивать Джокера и Бэтмена соответственно.

Первая треть фильма рассказывает о последнем деле Бэтгёрл. Её неразделённые чувства к Бэтмену подталкивают её искать эмоциональную привязанность в ком-то другом, и она её находит в преуспевающем преступнике, стремительно захватывающем клан своего дяди. Бэтмен пытается отстранить Барбару от этого дела, но именно её вмешательство спасает ему жизнь. Преступника удаётся арестовать, но Барбара оставляет костюм летучей мыши. Однако из лечебницы в очередной раз сбегает Джокер, и завладев старым парком аттракционов, превращает его в полигон очередной травли Бэтмена и его близких.

Тёмная Лига Справедливости 

Длительное время идея была на рассмотрении для кино-экранизации, но в июне 2016 года было объявлено, что проект станет анимационным фильмом в серии «DC Universe Animated Original Movies» и находится в разработке. Мэтт Райан, который играл Константина в сериале, вновь озвучил своего персонажа. Камилла Ладдингтон озвучивает Затанну, Николас Туртурро озвучивает Мертвеца, Рэй Чейс — демона Этригана. Фильм выпущен в цифровом виде 24 января 2017, На DVD и Blu-ray 7 февраля 2017.

Сюжет. В городе начинается череда кровавых и немотивированных преступлений, совершённых простыми гражданами. Выясняется, что они вызваны неким массовым магическим наваждением, и классический состав Лиги Справедливости оказывается бессилен решить эту проблему. В связи с этим Бэтмен собирает команду, сведущую в вопросах сверхъестественного: Константин, Затанна, демон Этриган, Бостон Брэнд (Мертвец). Также в истории принимают более пассивное участие Чёрная Орхидея и Болотная тварь. Герои выясняют, что наваждение было произведено с помощью особого магического кольца, которое выводит на злодея Феликса Фауста. Но оказывается, что он был лишь подставной фигурой в чужом более грандиозном плане.

Юные Титаны: Контракт Иуды 

На основе комиксов арки «The Judas Contract». Изначально фильм планировалось выпустить в 2007 году и об этом было объявлено на Comic-Con в 2006 году. Марв Вульфман и Джордж Перес, создатели новых подростковых Титанов были назначены на посты режиссёров. Планировалось сразу выпустить DVD-версии мультфильма. Но проект отменили. В 2010 году Брюс Тимм заявил, что Warner Bros. Animation не заинтересованна в возрождении проекта. Но в 2017 году мультфильм был выпущен. Является продолжением «Лига Справедливости против Юных Титанов».

Основатель жестокой секты жаждет бессмертия и могущества и создаёт машину, способную передавать различные способности супергероев другим людям. Он тестирует её на членах секты, после чего намеревается применить на себе. Чтобы захватить команду юных титанов для получения их способностей, он воскрешает наёмника Детстроука (погибшего ранее в одной из полнометражек о Бэтмене). Одновременно с этим показываются отношения юных титанов: Найтвинг и Старфаер становятся парой, а новая участница Тара Марков пытается побороть болезненную память о прошлом (в детстве её пытались линчевать как ведьму за владение магией земли). Внезапно выясняется, что Детстроук и Тара связаны.

Бэтмен и Харли Квинн 

Мультфильм 2017 года, оригинальная история от Брюса Тимма. Кевин Конрой и Лорен Лестер вернулись к своим титульным ролям Бэтмена и Найтвинга из анимационного сериала Бэтмен 1992 года. Мелисса Ройч озвучивает Харли Квинн, Пэйджет Брюстер озвучивает Ядовитого Плюща. Релиз мультфильма в цифровом виде состоялся 15 августа 2017, На DVD и Blu-ray — 29 августа 2017.

Памела Айсли и Джейсон Вудроу (оба — злодеи-растения) планируют создать и выпустить в воду химикат, который превратит всех животных и людей в гибриды-растения, вместе с пленным учёным они разрабатывают формулу на основе тканей Болотной Твари. Так они хотят остановить насилие человечества над мировой экологией. Успех их плана — не самое страшное, что может случиться, так как формула нестабильна и может вовсе повлечь гибель всего живого. Чтобы найти Джейсона, Бэтмен и Найтвинг вынуждены просить помощи у досрочно освобождённой Харли Квинн, которая пытается вести нормальную жизнь и работает официанткой. Сначала она отказывается, устраивает драку с Найтвингом, пленит его, но тут же меняет своё отношение и занимается с ним любовью, после чего соглашается помочь в расследовании, поскольку ей не безразлична Памела, жизнь на Земле и возможность получить рекомендательные заверения в благонадёжности. Втроём они пребывают в загородный бар, где достают информацию о местонахождении злодеев. Но обезвредить их не удаётся, а пленный учёный погибает. Злодеи отправляются в Луизиану, в места обитания Болотной Твари, чтобы продолжить работу над формулой. Герои следуют за ними. Сочетание убеждения, мордобоя и спичек помогает предотвратить катастрофу.

Мультфильм выполнен в старой стилистике Анимационной вселенной DC (из 60-90-х) и теми же актёрами озвучивания (вместо обновлённой стилистики DC типа «анимоид»). Необычным для студии DC является нарочито комедийная направленность этого мультфильма: он изобилует сценами конфуза, неуместных поступков, разрушения ожидания и буффонадой.

Бэтмен: Готэм в Газовом Свете 

Фильм основанный на истории «Gotham by Gaslight». В альтернативной истории, в 1889 году, Брюс Уэйн возвращается в Готэм из своего путешествия по Европе. Город викторианской эпохи всё так же привлекает преступников. Череда загадочных и зверских убийств заставляет жителей подозревать, что убийца — Бэтмен. Тёмному Рыцарю бросает вызов самый известный маньяк XIX века — Джек-потрошитель.

Отряд самоубийц: Строгое наказание 

История о происхождении команды, перешедшей из комиксов в мультфильмы DC (среди которых не все полнометражки). Является сиквелом «Парадокс источника конфликта», не является сиквелом «Бэтмен: Нападение на Аркхэм», в котором так же показывалось создание отряда, — по отношению к показанным там событиям эта история альтернативна.

Уоллер собирает отряд суперзлодеев, приговорённых к пожизненному сроку, чтобы те, минуя протоколы, выполнили задание лично для неё: достали магическую карту, гарантирующую обладателю попадание в рай независимо от совершенного в жизни. Но за картой охотятся слишком многие: Вандал Сэвидж и его дочь, а также другой отряд злодеев, собранный профессором Зумом. В последнее время Зум плохо выглядит и растерял значительную часть своих сил, за этим явно стоит загадка.

Смерть Супермена 

Фильм основан на арке комиксов «The Death of Superman».
Этот мультфильм намного преданнее исходному материалу, чем «Супермен: Судный день», вышедший в 2007-ом году.

Константин: Город демонов 

Компиляция 5 эпизодов Веб-мультсериала Константин: Город демонов и его продолжение. Спин-офф «Тёмной Лиги Справедливости». Мэтт Райан вновь озвучил своего персонажа. Основан на комиксе «Hellblazer — All His Engines» Майка Кэри.

Господство Суперменов 

Продолжение мультфильма «Смерть Супермена» (2018 год). Монстр Думсдэй повержен, но высокой ценой — Супермен погиб и теперь весь мир скорбит о его утрате. Тем временем тело Супермена пропадает, а в мире появляются четыре новых супергероя с эмблемой «S» на груди. Кто они? Откуда прибыли? А главное: как и зачем?

Лига Справедливости против Смертоносной Пятёрки 

Судьба Земли висит на волоске и Лиге придётся столкнуться с новой командой суперзлодеев, путешествующих во времени, которая прибывает в Метрополис в поисках Джессики Круз, начинающего Зелёного Фонаря. С её помощью Мано, Убеждатель и Тарок собираются освободить ещё двоих членов команды, Изумрудную Императрицу и Валидуса.

Бэтмен: Тихо! 

Загадочный суперзлодей Хаш начинает шахматную партию против тёмного рыцаря, используя в качестве пешек старых знакомых Бэтмена.

Чудо-женщина: Родословная 

На острове скрытом от людских глаз живут прекрасные и воинственные амазонки. Однажды туда попадает американский пилот Стив Тревор. Диана, принцесса амазонок, решает помочь Стиву добраться домой и отправляется вместе с ним в США, где она начинает бороться с преступностью и несправедливостью.

Супермен: Красный Сын 

В послевоенном Советском Союзе у деревенского мальчишки просыпаются невероятные способности, которые его подруга убеждает использовать на благо советского народа. Несколько лет спустя Супермен — символ непобедимости СССР и главный козырь товарища Сталина в гонке вооружений с США. Однажды Супермен спасает Метрополис от падения на него спутника и знакомится с журналисткой Лоис Лейн, которая открывает ему глаза на репрессии в Союзе. Узнав шокирующую правду о принудительном труде, Супермен испепеляет Сталина и сам возглавляет страну. А в это время муж Лоис Лейн, миллионер Лекс Лютор, на основе образцов ДНК со спутника создаёт своего супергероя.

Тёмная Лига Справедливости: Война Апоколипса 
Продолжение мультфильмов Тёмная Лига Справедливости и Господство Суперменов.

Земля в очередной раз оказывается в опасности. Дарксайд стремится захватить власть во вселенной. Его приспешники захватили много миров в различных галактиках. Но теперь Дарксайд стремится захватить Землю. Супермен решает, что надо отправиться в мир врага и уничтожить его до того, как он придёт на планету. Некоторые из членов Лиги Справедливости были против решения, считая, что надо вначале хорошо обдумать. Отправляться в мир врага слишком опасно, ведь это может привести к смерти кого-то из героев.

Бэтмен согласился на план, потому что доверял Супермену, хотя и не полностью его одобрил. Отправляясь на задание, никто из Лиги не предполагал, что врагу уже все известно об их плане, и они направляются прямо в ловушку. Дарксайд сумел одержать победу, но некоторым удалось выжить и сохранить рассудок. Джон Константин не может себя простить и постоянно пьет. Но когда его находят Супермен и Рэйвен, несмотря на чувство вины, он решает помочь уничтожить Дарксайда. Хотя у них мало шансов, но это последняя попытка спасти планету и оставшихся людей.

Бэтмен: Долгий Хэллоуин 

Истории начинается с загадочного убийцы по кличке «Холидэй», убивающего людей лишь по праздникам. С помощью окружного прокурора Харви Дента и капитана Джеймса Гордона Бэтмен пытается разобраться, кем на самом деле является Холидэй до тех пор, пока злодей не объявит свою новую жертву, провоцируя войну между двумя самыми влиятельными семьями Готэма — Марони и Фальконе. Именно в этом комиксе читатель знакомится с одним из самых известных врагов Бэтмена, Календарником, который знает подлинную личность Холидея, но отказывается поделиться информацией с Бэтменом.

Короткометражные мультфильмы 
DC Showcase представляет собой серию короткометражных мультфильмов, рассказывающих о менее значимых персонажах мультивселенной DC Comics. Мультфильмы выпускаются в виде дополнений к полнометражным анимационным фильмам. Продюсер DC Алан Барнетт заявил, что большинство короткометражек будут иметь хронометраж около 10 минут. Все предстоящие короткометражки будут срежиссированы Джокимом Дос Сантосом. Улучшенные версии первых трёх короткометражек были выпущены под названием «DC Showcase: Оригинальная коллекция короткометражек», релиз выпуска состоялся 9 ноября 2010 года вместе с новой двадцатидвухминутной короткометражкой Супермен/Шазам!: Возвращение чёрного Адама.

DC Showcase

Остальные короткометражные мультфильмы

Найтвинг и Робин 
Найтвинг и Робин — 45 секундный бонус к мультфильму «Лига Справедливости: Трон Атлантиды».
Два главных героя призваны Бэтменом, чтобы найти и схватить Пугало (озвучивает Майкл Розенбаум), так как он должен был помочь Лиге Справедливости.

Лига Справедливости: Хроники Богов и Монстров 
Лига Справедливости: Хроники Богов и Монстров
Три короткометражных серии, посвящённых Бэтмену, Супермену и Чудо-Женщине по отдельности. Рассказывается по отдельной истории до событий «Лига Справедливости: Боги и Монстры».

В стадии разработки 
Помимо заявленных проектов, создатели высказывают своё желание на различных мероприятиях посвящённых комиксам DC. Брюс Тимм заявил, что у него есть желание создать анимационные фильмы про Аквамена и Зелёную стрелу, исполнительный редактор DC Дэн ДиДио выразил свою заинтересованность в том, чтобы адаптировать популярный в 2007—2008 годах сюжет Война Корпуса Синестро, сюжет которого уже адаптирован. Джефф Джонс говорил, что Warner Bros. хочет использовать сценарии отменённых проектов для мультфильмов, как «Superman: Flyby» Джей Джей Абрамса. Продюсер Джеймс Такер упоминал про такие мультфильмы как, «Superman: Red Son» и «Wonder Woman-centered Justice League».
Марк Хэмилл и Кевин Конрой рассказали о разработке анимационных фильмов по комиксам «Batman: Hush» и «Бэтмен: Смерть в семье».А также разрабатываются фильмы посвящённые Лиге Справедливости, которая будет связана с такими фильмами, как Темнейшая ночь и даже с Кризисом на Бесконечных Землях.

Отменённые проекты 
Продолжение мультфильма о Чудо-женщине было отложено из-за низких продаж первого фильма (хотя цифра продаж свидетельствуют о другом и этот мультфильм занимает как минимум восьмое место в списке 25 лучших продаж DC фильмов по состоянию на август 2015 года). Также была заморожена анимация запланированная на 2003, основанная на мини-серии Batgirl: Year One. Тимм также сказал, что пока нет планов на мультфильм об Аквамене.

Связь мультфильмов 
Одиночные фильмы.

На основе сюжетной линии Супермен/Бэтмен.

Основана на сюжетной линии (комиксов JLA) Лиги Справедливости, опубликованных в 2000 году.

Эта связь основана на комиксах Фрэнка Миллера (Вселенная «Тёмного Рыцаря»).

Альтернативная вселенная.

Другие вселенные.
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|-bgcolor="#B0C4DE"
! Дата выхода !! Название !! Русское название
|-
|08 июля 2008 || Batman: Gotham Knight || Бэтмен: Рыцарь Готэма (Вселенная К.Нолана)
|-
|12 августа 2014 || Batman: Assault on Arkham || Бэтмен: Нападение на Аркхэм (Вселенная серии игр Аркхем)
|-
|19 октября 2021 || Injustice || Несправедливость (Вселенная серии игр Injustice)"
|-
|}Вселенная мультсериалов Брюса Тимма (DCAU)Эта общая вселенная основана на непрерывности по переизданию «New 52».Серия связанных анимационных фильмов, созданных после начала переиздания «NEW 52». Неофициальное название "Tomorrowvers".51. Уничтожение 51. 58. 55

 Актёры и персонажи 

 Продажи 
Цифры продаж ниже показывают продажи DVD и Blu-ray версий мультфильмов в США. Международные и цифровые продажи не учитываются. Не учитываются также продажи Blu-ray версий «Супермен: Судный день», «Лига справедливости: Новый барьер», «Бэтмен: Рыцарь Готэма» и «Чудо-Женщина».

 Примечания 

 Ссылки 
 DCUonDVD.com — Официальный сайт анимационных фильмов вселенной DC
 Оригинальные анимационные фильмы вселенной DC на сайте WorldsFinest Оригинальные анимационные фильмы вселенной DC на сайте BatmanYTB.com Оригинальные анимационные фильмы вселенной DC: Бэтмен на сайте Legions of Gotham''

Оригинальные мультфильмы вселенной DC
Фильмы на английском языке